Strong может означать:

Альбом 
 Strong (альбом) — десятый студийный альбом Томаса Андерса.

Песня 
 «Strong (песня London Grammar)»
 «Strong (песня One Direction)»
 «Strong (песня Робби Уильямса)»